Pageau ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Gabriel Pageau (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Nick Pageau (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Pageau (* 1959), kanadischer Eishockeytorwart